Хелен Шелдон Джейкобс-Смилли (; 1854—1926) — американская  жанровых картин, работавшая маслом и акварелью.

Биография 
Родилась 14 сентября 1854 года в Нью-Йорке.

Живописи обучалась в Cooper Union и в Национальной академии дизайна. Также брала частные уроки у Джозефа Ориэля Итона и Джорджа Смилли, за которого вышла замуж в 1881 году.

Жила и работала в Нью-Йорке. Являлась членом Американского общества акварелистов.

Умерла в 1926 году.

Примечания

Ссылки 
 Helen Sheldon Smillie

Художники США
Выпускники Национальной академии дизайна